BOM puede hacer referencia a:

 BOM, canal de televisión de Cataluña (España);
 BOM Cine, canal de televisión de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y las localidades pontevedresas de Vigo y Tuy (España), donde emite bajo el nombre de A Nove;
 el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji en Bombay, India;
 la Marca de orden de bytes (BOM) que por ejemplo se usa en UTF-8. 
 Park Bom, miembro del grupo femenino 2NE1 de Corea del Sur.
Browser Object Model (BOM)